Der Begriff Rheinlandhalle bezeichnet

 Rheinlandhalle (Krefeld), ein Eisstadion in Krefeld
 Rheinlandhalle (Köln), eine ehemalige Maschinenhalle, später Veranstaltungshalle mit Radrennbahn in Köln-Ehrenfeld